ПВТ (техника) — парк высоких технологий

 ПВТ (медицина) — противовирусная терапия

В физике
 пВт — пиковатт, равный 10−12 ватт
 ПВт — петаватт, равный 1015 ватт